Les Cervini sont une tribu de mammifères de la sous-famille des Cervinae.

Liste des genres 
Selon BioLib :
 genre Axis Smith, 1827
 genre Cervus Linné, 1758
 genre Dama Frisch, 1775
 genre Elaphurus Milne-Edwards, 1866
 genre Hyelaphus Sundevall, 1846 - Hog Deer
 genre Panolia Gray, 1843
 genre Rucervus Hodgson, 1838
 genre Rusa Smith, 1827

Taxons fossiles 

 genre Candiacervus Kuss, 1975 †
 genre Eucladoceros Falconer, 1868 † (Tertiaire : Pliocène moyen ; Quaternaire : Chibanien)
 genre Haploidoceros Croitor, Bonifay & Brugal, 2008 †
 genre  Megaceroides Joleaud, 1914 † (Quaternaire : Pléistocène supérieur ; Holocène)
 genre Megaloceros Brookes, 1828 † (Quaternaire : Chibanien – Holocène)
 genre Metacervocerus Dietrich, 1938 †
 genre Orchonoceros Vislobokova, 1979 †
 genre Praedama Portis, 1920 †
 genre Praeelaphus Portis, 1920 † (Tertiaire : Zancléen – Quaternaire : Pléistocène inférieur)
 genre Praemegaceros Portis, 1920 † (Quaternaire : Pléistocène inférieur ; Pléistocène supérieur)
 genre Praesinomegaceros Vislobokova, 1983 †
 genre Sinomegaceros Dietrich, 1933 †

Cladogramme 
Le cladogramme suivant est basé sur l'étude Gilbert et al. 2006.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 . 
 .
 .
 .
 .

Liens externes 

 
 

Cervidae
Tribu de mammifères (nom scientifique)